Сијарина је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 133 становника (према попису из 2002. било је 359 становника).
Овде се налазе Запис глог (Сијарина), Запис крст код глога (Сијарина) и Запис крст код гробља (Сијарина).

Демографија 
У насељу Сијарина живи 270 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,3 година (34,9 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 99 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,63.

Ово насеље је углавном насељено Албанцима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији